Visby označuje:

Visby – švédské město na ostrově Gotland
Třída Visby – třída korvet švédského námořnictva zařazená do služby v roce 2009
Třída Visby (1942) – třída torpédoborců švédského námořnictva zařazená roku 1942